Kingsdown är en by i Kent i England. Orten har 1 690 invånare (2001).

Referenser 
 

Orter i Kent